KIC est un sigle qui peut désigner :
 Kepler Input Catalog, une base de données pouvant être consultée par le public et rassemblant environ 13,2 millions de cibles utilisées par le Kepler Spectral Classification Program (SCP) et la mission Kepler ;
 , une université privée à Kobe, au Japon ;
 , un fonds souverain créé par le gouvernement de la Corée du Sud en 2005.